Stephanie Griffin ist der Name folgender Personen:

* Stephanie Griffin (Schauspielerin) (* 1934), US-amerikanische Schauspielerin 
 Stephanie Griffin (Musikerin) (* um 1975), kanadische Bratschistin